NGC 4896 (другие обозначения — UGC 8117, MCG 5-31-84, ZWG 160.87, DRCG 27-232, PGC 44768) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4896
Волосы Вероники (созвездие)